pH, índice de acidez
.ph, código de Filipinas na internet
Partido Humanista (Portugal)

Desambiguações de siglas